Cappellari ist der Familienname der folgenden Personen:
 Bartolomeo Alberto Cappellari (1765–1846), italienischer Geistlicher, besser bekannt als Papst Gregor XVI.
 Carina Cappellari (* 1991), Schweizer Mountainbikerin
 Ciro Cappellari (* 1959), argentinisch-deutscher Regisseur 
 Daniele Cappellari (Rennfahrer) (* 1976), italienischer Rennfahrer 
 Daniele Cappellari (* 1997), italienischer Biathlet
 Girolamo Alessandro Cappellari Vivaro (1664–1748), italienischer Genealoge
 Luca Cappellari (* 1963), italienischer Rennfahrer 

Siehe auch:
 Cappellari-Gletscher